Yongdang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yongdang-dong, Mokpo, stadsdel, 
 Yongdang-dong, Busan, stadsdel,